Queratectomia fotorefractiva (del seu nom en anglès Photorefractive Keratectomy), tècnica de cirurgia refractiva mitjançant làser
 PRK també és el codi del COI per a Corea del Nord